Божићна звезда је појам који може да се односи на:

 Божићна звезда или Витлејемска звезда - небеска појава из Библије у време рођења Исуса;
 Божићна звезда (симбол) - хришћански симбол, у част Витлејемске звезде, користи се као украс (јелке или бадњака) за Божић и Нову годину;
 Божићна звезда (биљка) (латински: Euphorbia pulcherrima) - биљка из породице млечика, пореклом из Мексика.